

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 В Элам бежит халдейский князь Набубэлшумате, внук Мардук-апла-иддина. Ашшурбанапал требует его выдачи. Убийство царя Индабигаша восставшими эламитами. Царём Элама становится Умманигаш (Хумпанхалташ) III.

Китай 
 13-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Весной ди вторглись в Вэй.
 В 4 луне был похоронен чэньский Сюань-гун.
 В 4 луне состоялся съезд в вэйском Сянь (военный), обсуждали, что племена с реки Хуай нападают на Малое Ци. Присутствовали князья Ци, Сун, Лу, Чэнь, Вэй, Сюй и Цао.
 Циский гун послал Чжунсуня к чжоускому вану просить простить Шу-дая, но ван разгневался и не выслушал посла.
 В Цзинь был голод, зерно князь попросил в Цинь. Сановник Пэй Бао посоветовал циньскому гуну не давать, но гун по совету Гунсунь Чжи и Байли Си всё же дал его (эпизод 103 «Го юй»). Суда, вёзшие зерно, шли от Юна (Юнчэна) до Цзяна.
 В 9 луне в Лу приносили жертву для испрошения дождя.
 Зимой луский гун-цзы Ю поехал в Ци.

См. также

Примечания